Каруме () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каруме, Абейд Амани (1905—1972) — занзибарский и танзанийский политик, единственный президент Народной Республики Занзибара и Пембы.
 Каруме, Амани Абейд (род. 1948) — занзибарский и танзанийский политик, шестой президент Занзибара.